Hulda kan syfta på:

 Hulda – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Hulda (fartyg) – ångslup
 Hulda (opera) – opera av César Franck
 Hulda (segelfartyg) – svenskt k-märkt segelfartyg
 Mor Hulda – tysk saga

Se även
Huld